El Cantó d'Herblay és un cantó francès del departament de Val-d'Oise, situat al districte d'Argenteuil. Té 3 municipis i el cap és Herblay.

Municipis 
 La Frette-sur-Seine
 Herblay
 Montigny-lès-Cormeilles

Història 

Cantons del districte d'Argenteuil